

Geografia
Astore – frazione del comune italiano di Castiglione delle Stiviere
Distretto di Astore – distretto pakistano del Gilgit-Baltistan
Astore – capoluogo del distretto pakistano di Astore
Astore – fiume tributario dell'Indo

Persone
 Giuseppe Astore – politico italiano
 Luigi Astore – compositore e arrangiatore italiano
 Pierluigi Astore – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano.

Zoologia
Astore – nome comune dell'uccello rapace Accipiter gentilis

Altro
Astore – variante del nome proprio di persona Astorre
Astore – torpediniera della Regia Marina varata nel 1934
Moto Guzzi Astore – modello di motocicletta prodotto da Moto Guzzi